
Termin -{TOS}- ima više značenja.

 Galaktooligosaharidi, transgalaktooligosaharidi
 Tozil, hemijska grupa